Скалохори () може да се отнася за:

 Чърчища с гръцко име Скалохори, село в дем Горуша, Гърция;
 Скалохори, село на Лесбос, Гърция.